Wenceslaus II van Bohemen (hertog), hertog van Moravië-Olmütz (1176-1179) en Bohemen (1191-1192)
 Wenceslaus II van Bohemen (koning), koning van Bohemen (1278-1305), groothertog (1291-1295) en koning (1296-1305) van Polen